Goianiensi – abitanti di Goianinha
Goianiensi – abitanti di Goiânia